Das Moorilla Hobart International 2009 war die 16. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Hobart. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand zeitgleich mit dem Medibank International Sydney in Sydney vom 11. bis zum 16. Januar 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Eleni Daniilidou und im Doppel Anabel Medina Garrigues und Virginia Ruano Pascual.

Im Einzel gewann Petra Kvitová gegen Iveta Benešová mit 7:5, 6:1 und im Doppel Gisela Dulko / Flavia Pennetta gegen Aljona Bondarenko / Kateryna Bondarenko mit 6:2, 7:64.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Hobart
Hobart City